Dans la mythologie grecque, le nom Hippocoon (en grec ancien ) est porté par :
 Hippocoon fils d'Œbale, roi de Sparte, tué par Héraclès ;
 Hippocoon le Thrace, cité parmi les Troyens à la guerre de Troie ;
 Hippocoon (à la place de Poséidon, selon certaines traditions) ;
 Hippocoon, père de Zeuxippe, la grand-mère d'Amphiaraos.
 Hippocoon, personnage dans le Chant V de l'Énéide.